Armagh může označovat:
 Armagh – severoirském město, hlavní město stejnojmenného hrabství
 hrabství Armagh – severoirské hrabství